Cylichnina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Tommaso di Maria Allery Monterosato 1884.

Cylichnina ingår i familjen Retusidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Cylichnina